Златоцве́т килева́тый (), или хризанте́ма ладьеви́дная (), — вид травянистых растений, относящийся к роду  семейства . Нередко выделяется в самостоятельный род  как .

Ботаническое описание 
Однолетнее растение до 70 см высотой. Стебель простой или в верхней части разветвлённый, прямостоячий. Листья до 10 см длиной, в очертании продолговато-обратнояйцевидные, дважды перисто-раздельные, на черешках, близ основания которых располагаются отставленные от основной части пластинки ушковидные дольки.

Корзинки одиночные или собранные по 2—10 на верхушке стебля, обыкновенно распускающиеся в разное время. Обёртка 1,5—2,8 см в диаметре, голая. Ложноязычковые цветки с белым или красным отгибом, ближе к основанию более тёмные, а в основании — жёлтые, реже — целиком жёлтые, отгиб 1,5—2,5 см длиной. Трубчатые цветки тёмно-красные.

Семянки почти клиновидные, сплюснутые с боков, на верхушке изорванные, 4—4,6 мм длиной, у ложноязычковых цветков 2—2,4 мм шириной, у срединных трубчатых — 4—6 мм шириной, с сероватой или коричневатой матовой ребристой поверхностью.

Распространение 
В природе растение встречается в Северо-Западной Африке. Местами натурализовалось в Северной и Восточной Европе, на юго-западе США.

Таксономия

Синонимы 
Гомотипные
 
 
 , nom. superfl.
 
Гетеротипные

Примечания

Литература 
 

Пупавковые
Флора Северной Африки